Fedotow (männliche Form, , ) bzw. Fedotowa (weibliche Form, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Fedotow (1932–1984), sowjetischer Testpilot
 Anastassija Alexandrowna Fedotowa (* 1998), russische Wasserballspielerin
 Anatoli Wladimirowitsch Fedotow (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 Georgi Petrowitsch Fedotow (1886–1951), russischer Historiker und Philosoph
 Irina Fedotowa (* 1979), russische Aktivistin
 Irina Michailowna Fedotowa (* 1975), russische Ruderin
 Juri Wiktorowitsch Fedotow (1947–2022), russischer Diplomat
 Michail Alexandrowitsch Fedotow (* 1949), russischer Jurist und Journalist, ehemaliger Medienminister und UNESCO-Botschafter
 Nadeschda Sergejewna Fedotowa, geb.Glysina (* 1988), russische Wasserballspielerin
 Pawel Andrejewitsch Fedotow (1815–1852), russischer Maler
 Sergei Alexandrowitsch Fedotow (1931–2019), russischer Vulkanologe und Seismologe

 Xenia Fedotowa (* 1997), ukrainische Radsportlerin